Die Abkürzung ITIS steht für:
Integrated Taxonomic Information System, ein internationales Projekt zur Bereitstellung konsistenter taxonomischer Daten zur Katalogisierung der Biodiversität
Integrated Transport Information System, ein Verkehrsmanagementsystem in Klang Valley, Malaysia
Institut für Technik Intelligenter Systeme, ein An-Institut an der Universität der Bundeswehr München
Istituto Tecnico Industriale Statale, eine ehemalige Fachoberschule im technologischen Bereich des staatlichen Bildungssystems Italiens

itis steht für:
die griechische Endung -itis (älteres Griechisch -ίτις, neueres -ίτιδα, ítida),  die meist eine entzündliche Krankheit bezeichnet

ITIS